Бурдик Василь Миколайович — артист Миколаївського обласного академічного українського театру драми та музичної комедії.
 Вильям Бурдик (William S. Burdic) — науковець, гідроакустик